Бычков, Юрий:
 Бычков, Юрий Александрович (1931—2016) — советский и российский искусствовед, директор чеховского музея (Мелихово).
 Бычков, Юрий Иванович (1723—1762) — полковник.
 Бычков, Юрий Михайлович (1939—2022) — тренер, мастер спорта, доктор педагогических наук.